Евге́ний И́горевич Таре́лкин () — российский космонавт. Герой Российской Федерации (2014).

Биография 
Родился 29 декабря 1974 года в посёлке Первомайском Читинской области (ныне Забайкальского края) в семье парашютиста-испытателя, будущего Героя Российской Федерации И. Е. Тарелкина. После обучения в школе № 14 имени Ю. А. Гагарина Щёлковского района Московской области поступил в 1992 году в Ейское высшее военное авиационное училище лётчиков им. В. М. Комарова, которое окончил в 1996 году. Вскоре продолжил обучение в Военно-воздушной академии им. Ю. А. Гагарина (1998).

Служба в ВВС 
С 1998 года служил старшим бортовым инженером-испытателем в Российском государственном научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. Освоил самолёты Л-29, Л-39, Ил-76 (налёт до зачисления в отряд космонавтов 207 часов). Имеет звание инструктора парашютно-десантной подготовки (более 400 прыжков с парашютом), а также квалификацию водолаза (провёл под водой около 250 часов).

Космическая подготовка 

В мае 2003 года, после прохождения медицинского обследования в Институте медико-биологических проблем, а затем рассмотрения на Межведомственной комиссии, Е. И. Тарелкин был зачислен на должность кандидата в космонавты отряда РГНИИ ЦПК.

В 2003—2005 годах проходил общекосмическую подготовку, прошёл экзамены на «отлично». 5 июня 2005 года присвоена квалификация космонавта-испытателя. В мае 2006 года откомандирован в Космический центр им. Джонсона (США) в качестве представителя РГНИИЦПК. Являлся командиром группы отряда космонавтов ЦПК. Имеет звание подполковника запаса (летом 2012 года уволен с военной службы).

Член отряда космонавтов ЦПК.

В июне 2010 года получил назначение в основной экипаж МКС-33/34. В мае 2012 года был бортинженером дублирующего экипажа космического корабля «Союз ТМА-04М». Этот же экипаж в составе Олега Новицкого, Евгения Тарелкина и Кевина Форда 23 октября 2012 года стартовал на Международную космическую станцию в качестве участников основной экспедиции МКС-33 на корабле «Союз ТМА-06М».

Статистика

1 июня 2015 года приказом начальника ЦПК Евгений Тарелкин освобожден от должности космонавта-испытателя и уволен из ЦПК по собственному желанию.

Награды 

 звания «Герой Российской Федерации» и «Лётчик-космонавт Российской Федерации» (28 мая 2014 года) — за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полёта на Международной космической станции;
 медали Вооружённых Сил Российской Федерации: «За воинскую доблесть» II степени, «За отличие в военной службе» II и III степеней, «100 лет военно-воздушным силам», знак отличия ВВС «За заслуги»;
 медали НАСА: «За выдающуюся общественную службу» и «За космический полёт»;
 медаль «50 лет со дня первого полёта человека в космос» (Байконур);
 памятная медаль «50 лет космонавтике» (КПРФ);
 знак Губернатора Московской области «За полезное».

Примечания

Ссылки 

 Космическая энциклопедия
 «Казбеки» на пути к вершине. Сюжет в программе «Космонавтика» на телеканале Россия-24.
 Подготовка к пуску пилотируемого космического корабля «Союз ТМА-06М» Видео телестудии Роскосмоса.

Космонавты России